Дробин:

 Дробин — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Плоцкий повят.
 Дробин — гмина (волость) в Польше, входит в Плоцкий повят, Мазовецкое воеводство.